De Texasrakkers (Suske en Wiske), een stripverhaal van Suske en Wiske
De Texas Rakkers (film), de eerste 3D-animatiefilm van Suske en Wiske